A Süsü keselyűk című rajzfilmsorozat epizódjainak listája.

Évados áttekintés

1. évad

Televíziós sorozatok epizódlistái